Макарова Антоніна Макарівна (1921—1979) — російська колаборантка, виконувала розстріли радянських громадян під час Другої світової війни на території Локотської республіки.
 Макарова Валентина Андріївна ( 1950) — українська музикантка, педагогиня, науковиця, заслужена діячка мистецтв України (2006).
 Макарова Валентина Іванівна (1939—?) — радянська та українська тренерка з плавання. Заслужений тренер Української РСР (1977).
 Макарова (Оболенська) Віра Аполлонівна (1911—1944) — героїня антифашистського руху Опору у Франції.
 Макарова Галина Михайлівна ( 1959) — українська радянська діячка, монтажниця апаратури Севастопольських майстерень. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Макарова Ганна Олександрівна ( 1984) — російська волейболістка. Нападниця. Майстер спорту Росії.
 Макарова Інна Володимирівна (1926—2020) — радянська і російська акторка.
 Макарова Катерина Валеріївна ( 1988) — російська тенісистка.
 Макарова Ксенія Олегівна ( 1992) — російська фігуристка.
 Макарова Людмила Андріївна (1947—2016) — українська музикант, доцент факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
 Макарова Людмила Йосипівна (1921—2014) — радянська і російська акторка театру і кіно. Народна артистка СРСР (1977).
 Макарова Маріанна Володимирівна ( 1963) — доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі.
 Макарова Ніна Вікторівна (1921—2006) — український графік.
 Макарова Тамара Федорівна (1907—1997) — радянська і російська акторка.
 Макарова Тетяна Петрівна (1920—1944) — Герой Радянського Союзу.

Макарова — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Макарова — присілок, Первоуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Вулиця Адмірала Макарова
 Макаров
 Макарово

Російські прізвища